Доманичское сельское поселение — муниципальное образование в северной части Почепского района Брянской области. 

Административный центр — село Доманичи.самый главный Владик и Фокс

История 
Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Третьяковского, Шуморовского сельсоветов и части Доманичского сельсовета.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Почепского района
Сельские поселения Брянской области